Fredrik August III av Sachsen, född 25 maj 1865, död 18 februari 1932, var regerande kung av Sachsen 1904–1918.

Biografi
Han var son till Georg av Sachsen.

Han gifte sig i Wien 1891 med ärkehertiginnan Luise av Österrike-Toscana (1870–1947) men skildes efter en stor skandal 1903. Kung Fredrik August III tvingades abdikera 1918 i samband med första världskrigets slut, varefter kungariket blev Fristaten Sachsen.
 
Fredrik August drog sig tillbaka till slottet Sibyllenort, där han avled 1932. Han skildras som en frispråkig person med drastisk humor.

Militär karriär
Fredrik August gick in i den kungliga saxiska armén 1877 som underlöjtnant endast 12 år gammal. Som prins avancerade han snabbt och blev löjtnant 1883 i Preussens armé och generallöjtnant 1893. Den 22 maj 1898 blev han befälhavare för 23 divisionen, kungliga saxiska armén. 

Den 15 oktober 1904 blev Fredrik August kung av Sachsen och fältmarskalk 1912.

Barn
 Georg av Sachsen (1893–1943), katolsk präst, troligen mördad av nazisterna
 Fredrik Christian av Sachsen (1893–1968) gift med Elisabeth Helene von Thurn und Taxis
 Ernst Heinrich av Sachsen (1896–1971) gift med Sophie av Luxemburg (1902–1941)
 Maria av Sachsen (f. och d. 1898)
 Margarete av Sachsen (1900–1962) gift med Fredrik av Hohenzollern-Sigmaringen (1891–1965)
 Maria Alix av Sachsen (1901–1990) gift med Franz Josef av Hohenzollern-Sigmaringen (1891–1964)
 Anna Monika av Sachsen (1903–1976) gift med Josef Franz av Österrike (1895–1957)

Antavla

Utmärkelser
  Riddare av Serafimerorden, 12 mars 1910.

Referenser

Noter

Källor 
 Wrangel.F.U., Die Souveränen Fürstenhäuser Europas, Stockholm 1898 
 Perthes, Justus, Hof-Kalender 1912, Gotha 1912

Externa länkar 

Huset Wettin
Tysklands kungligheter
Födda 1865
Avlidna 1932
Män
Sachsens regenter
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden